Ateliers du Nord de la France, empresa constructora ferroviària de França
 Firat News Agency (del seu nom en kurd Ajansa Nûçeyan a Firatê), agència de notícies kurda
 Ante-Nicene Fathers, col·lecció de traduccions a l'anglès de la majoria dels escrits del cristianisme primitiu
 Factor natriurètic auricular (del seu nom en anglès Atrial Natriuretic Factor), hormona polipèptida secretada per les cèl·lules musculars del cor
 ANF també és el codi a la Borsa de Nova York d'Abercrombie & Fitch, empresa del ram de la moda dels Estats Units
 anf també és el codi ISO 639-3 de l'animere, llengua parlada a Ghana